La temporada 1991 fue la edición 19º del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó el 24 de enero con el Rally de Montecarlo y finalizó el 27 de noviembre en el Rally de Gran Bretaña.

Calendario

Equipos

Resultados

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores

Campeonato de Producción 

 Referencias

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial
 Página con información.

 
1991